Абугов — еврейская фамилия. Известные носители:
 Абугов, Мирон Ефимович (1921—?) — советский скульптор.
 Абугов, Ошер Осипович (1899—1938) — деятель советских спецслужб.
 Абугов, Пинхас Михайлович (1902—1971) — заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности РСФСР, лауреат Сталинской премии 1949 года.
 Абугов, Семён Львович (1877—1950) — советский художник.